Perroy (Nièvre), een gemeente in het Franse departement Nièvre
Perroy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud